CHSY3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 5-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 882 амінокислот, а молекулярна маса — 100 284.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів. 
Локалізований у мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Трансферази